Zdravko Marić (ekonomist), ministar u vladi Republike Hrvatske
 Zdravko Marić (arheolog)